Gluschkowo (russisch ) ist der Name folgender Ortschaften in Russland:
 Gluschkowo (Kursk), Siedlung städtischen Typs und Verwaltungszentrum des gleichnamigen Rajons in der Oblast Kursk

 Gluschkowo (Kaliningrad), Siedlung in der Oblast Kaliningrad (bis 1946 Plibischken, Kreis Wehlau, Ostpreußen)
 Gluschkowo (Krasnojarsk), Dorf in der Region Krasnojarsk
 Gluschkowo (Kulbaki), Stationssiedlung in der Oblast Kursk, Rajon Gluschkowo, Landgemeinde Kulbaki
 Gluschkowo (Mordwinien), Dorf in der Republik Mordwinien
 Gluschkowo (Nischni Nowgorod), Dorf in der Oblast Nischni Nowgorod
 Gluschkowo (Smolensk), Dorf in der Oblast Smolensk
 Gluschkowo (Wologda), Dorf in der Oblast Wologda